Кра́сный шахтёр может означать:

 Красный Шахтёр (Изюмский район) - село, Заводской сельский совет, Изюмский район Харьковской области, с 2016 года - Спеваковка.
 Красный Шахтёр (Лозовской район) — село, Царедаровский сельский совет, Лозовской район Харьковской области, с 2016 - Рубежное.
 Красный Шахтёр (станция) - железнодорожная станция в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Красный шахтёр (газета) - советская газета.
 Красный шахтёр (буксир) - советский буксир (судно), выпускавшийся с 1931 года заводом Красное Сормово.
 Красный шахтёр (санаторий) - санаторий в Богородицке Тульской области.

См. также 
 Шахтёр (Красный Луч)
 Памятник шахтёрам-красногвардейцам
 Шахтёр